North Fork peut désigner :

Toponyme 

 North Fork, census-designated place située en Arizona ;
 North Fork Koyukuk, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la rivière Koyukuk, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 North Fork Chandalar, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la rivière Chandalar, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 North Fork Kuskokwim, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la rivière Kuskokwim, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 North Fork Fortymile, un cours d'eau d'Alaska, affluent de la rivière Fortymile, dans la région de recensement de Southeast Fairbanks ;
 North Fork, péninsule située nord-est de l'île de Long Island ;
 Northfork, une ville de Virginie-Occidentale ;
 North Fork, communauté non incorporée dans le comté de Madera, en Californie.

Cinéma 
 Northfork, un film américain des frères Polish sorti en 2003.